Abendzeitung steht für:

 Abendzeitung, Münchner Boulevardzeitung, gegründet 1948
 AZ Nürnberg, 1919–1945, 1949–2012 (ab 1964 Nürnberger Regionalausgabe der Münchner Abendzeitung)
 Azet (Tageszeitung), aus Leipzig, 1965–1975
 Dresdner Abend-Zeitung, 1817–1856, 1879–1881 
 Heilbronner Abend-Zeitung, 1920–1934
 München-Augsburger Abendzeitung, 1676–1934  

Siehe auch: 

 Abendblatt